Sforzato – si dice di cose fatte con forza o sforzo, innaturali o poco spontanee
Sforzato di Valtellina – vino passito prodotto in Valtellina (rosso secco)
Sforzato, oppure Sforzando – in musica indica un passaggio musicale molto accentuato e/o suonato alla massima intensità